Le sigle OFM peut désigner :

 Ordre des frères mineurs,
 Olympiade française de mathématiques, la section française des Olympiades internationales de mathématiques.